JUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juzhou (Cina)